O Princípio de Taylor é um fato estilizado enunciado pelo economista John B. Taylor em 1993. O princípio é de que existe uma fórmula econométrica simples que permite uma aproximação à taxa de juros básica adotada pelo Banco Central — em particular, a taxa de juros nominal deve variar mais que proporcionalmente à variação da inflação. A fórmula descrita por Taylor em seu paper é notavelmente próxima ao comportamento efetivo da taxa de juros dos federal funds observada nos Estados Unidos da América nos anos 80. Ela pode ser expressa na forma:

Onde:
: taxa de juros real estimada por Taylor.
: taxa de juros real de equilíbrio.
: taxa de inflação observada.
: meta de inflação do Banco Central
Y: produto interno bruto (PIB).
: PIB de pleno emprego dos fatores de produção.
 pode ser definida como o "hiato do produto".

Tendo em vista a economia estadunidense, Taylor estimou valores de 2 tanto para  como para , e de 2,2 para a taxa de crescimento anual de .

A fórmula propõe uma aproximação da política de juros a ser adotada pela autoridade monetária frente a flutuações do produto ou da taxa de inflação. O princípio de Taylor é um caso especial da regra genérica criada por Taylor para a operação da política macroeconômica.

Ver também
Modelo BMW
Novo Consenso
Nova economia keynesiana
Regra de Taylor

Referências

Ligações externas
Paper apresentado por Taylor em 1993

Economia monetária